De Ruyter (1665), een Nederlands jacht van 18 stukken
 De Ruyter (1778), een Nederlands linieschip
 De Ruyter (1804), een Nederlands linieschip
 De Ruyter (1808), een Nederlands linieschip 1e klasse
 Zr.Ms. De Ruyter (1831), een Nederlands linieschip 2e klasse
 Zr.Ms. De Ruyter (1854), een Nederlandse monitor
 Hr.Ms. Koningin Emma der Nederlanden (1880), voorheen Hr.Ms. De Ruyter (1880), een Nederlands schroefstoomschip 1e klasse van de Atjehklasse
 Zr.Ms. De Ruyter (1885), een Nederlands schroefstoomschip 1e klasse van de Atjehklasse
 Hr.Ms. De Ruyter (1902), een Nederlands pantserschip van de Koningin Regentesklasse
 Hr.Ms. Van Ghent (1929), voorheen Hr.Ms. De Ruyter (1929), een Nederlandse torpedobootjager van de Admiralenklasse
 Hr.Ms. De Ruyter (1936), een Nederlandse lichte kruiser van de De Ruyterklasse
 Hr.Ms. De Ruyter (1953), een Nederlandse lichte kruiser van de De Zeven Provinciënklasse
 Hr.Ms. De Ruyter (1976), een Nederlands fregat van de Trompklasse
 Zr.Ms. De Ruyter (2004), een Nederlands fregat van de De Zeven Provinciënklasse